Франкен может означать:

 Франкен — коммуна в департаменте Верхний Рейн, Франция.

Фамилия
 Франкен, Андре (1924—1997) — бельгийский художник, автор комиксов.
 Франкен, Вильгельм (1914—1945) — немецкий офицер-подводник, капитан 3-го ранга.
 Франкен, Стив (1932—2012) — американский актёр кино и телевидения.
 Франкен, Эл (род. 1951) — американский писатель, комик, радиоведущий и политик.

  — семейство фламандских художников XVI—XVIII веков.
 Франкен Младший, Франс (1581—1642) — фламандский художник эпохи барокко.